Смоляров, жіноча форма Смолярова — російське прізвище. Відомі носії:
 Михайло Смоляров — діяч радянських спецслужб

 Олександра Смолярова — українська акторка